Gnathostomulidae är en familj av djur. Gnathostomulidae ingår i ordningen Bursovaginoidea, fylumet käkmaskar och riket djur. I familjen Gnathostomulidae finns 24 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Gnathostomulidae